Pfitschengraben heißen zwei Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:

 Pfitschengraben (Main, Gochsheim), linker Zufluss bei Weyer, Gemeinde Gochsheim, Landkreis Schweinfurt
 Pfitschengraben (Main, Obernburg am Main), linker Zufluss vor Obernburg am Main, Landkreis Miltenberg